Времето е в нас и ние сме във времето, е крилата фраза-мисъл на Васил Левски с философски контекст отнесен към българското национално-освободително движение срещу османското робство, която той запечатва в свое писмо до Панайот Хитов от 10 май 1871 година.

Източници 

Крилати фрази
Васил Левски
Български изрази